Bues ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christian Bues (* 1948), deutscher Schriftsteller
 Heino Bues (1900–1985), deutscher Politiker der CDU
 Hinrich E. Bues (* 1954), deutscher katholischer Publizist
 Irmela Bues (* 1940), deutsche Astronomin
 Lara-Joy Bues (* 1989), deutsche Performancekünstlerin, siehe Markus&Markus
 Manfred Bues (1913–2012), deutscher Leichtathlet und Sportwissenschaftler
 Manfred Bues (Ökonom) (* 1934), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Marie Bues (* 1980), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Buès